Флаг муниципального образования Картали́нское городское поселение Карталинского муниципального района Челябинской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 23 мая 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Флаг Карталинского городского поселения составлен по правилам, соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по вертикали на две равные части — красную и зелёную, воспроизводящее в центре жёлтые фигуры из гербовой композиции: звезду о восьми лучах, из которых первый, четвёртый, пятый, восьмой больше остальных, и крыло, продетое в пятый луч».

Обоснование символики 
За основу композиции флага города Карталы взят мотив «Карталы — город железнодорожников» — в Челябинской области не найти другого города, где железнодорожный транспорт имел бы такой вес и влияние.

Во все фигуры заложена многозначная символика:

На карте России это место впервые было обозначено в начале XIX века при описании земель Южного Зауралья. Сюда были переселены казаки из Табынской крепости. Корона (какая ещё корона?) взята из рисунка Чудотворной Табынской иконы, которая своими исцелениями прославилась в Уфимской и Оренбургской губерниях. Она является покровительницей огромного региона России — от Казани до Тобола.

Казачий посёлок Полтавский был основан в начале 1840-х годов, когда по указу царского правительства началось заселение и освоение казаками так называемого Новолинейного района, образованного между рекой Урал на западе и новой оборонительной линией, проложенной от Орской крепости до редута Березовский на восток. Рассечение поля флага на зелень и червлень аллегорически говорит об этих исторических событиях.

В годы Великой Отечественной войны карталинские железнодорожники трудом своим приближали победу, доблести жителей района отражены красным цветом — символом мужества, самоотверженности, красоты, справедливой борьбы и жизни.

Карталы — центр большого сельскохозяйственного района — об этом говорит зелёная часть флага. Зелень — символ весны, радости, надежды, жизни, природы, а также здоровья.

Кроме этого, рассечение поля на красный и зелёный цвета показывает, что современный город Карталы является городом-пограничником с Республикой Казахстан, а пограничные столбы Российской Федерации окрашены в красно-зелёный цвет.

Современный город Карталы — крупный транспортный узел. В нём пересекаются железнодорожные магистрали, проходящие по территории района с севера на юг — Троицкого и Орского направлений, с запада на восток — Магнитогорского и Тобольского направлений. Об этом аллегорически говорит звезда о восьми лучах. Автомобильные дороги связывают город с Бредами, через Варну с Челябинском, через Париж с Магнитогорском — об этом аллегорически говорит крыло.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, богатства, величия, интеллекта, прозрения.

Примечания 

Флаги с изображением восьмиконечных звёзд
Флаги с изображением крыла